Un beakhead (traduction littérale : tête à bec) désigne, en architecture, un type d'ornement qu'on trouve dans les églises romanes, plus particulièrement en architecture normande. Sous sa forme la plus courante, il est constitué d'une série de têtes d'oiseaux ou d'êtres fantastiques tenant dans leur bec un tore décorant un arc.

Localisation 
Les beakheads se trouvent dans l'architecture romane, principalement en Angleterre, Irlande, Espagne et, en France, en Anjou et Normandie.

En Normandie, on peut en voir dans la nef de la cathédrale Notre-Dame de Bayeux mais aussi dans des monuments moins prestigieux comme la chapelle du prieuré de Saint-Gabriel ou l'église Saint-Ouen de Rots.

Références

Voir aussi

Article connexe 
 Poulaine (marine)

Arc (architecture)
Architecture de style normand